Спицевка:

Топоним 
 Спицевка — железнодорожная станция, Грачёвский район, Ставропольский край
 Спицевка — село, Грачёвский район, Ставропольский край
 Спицевка — река, Грачёвский район, Ставропольский край